

Profile
Nume: 백인철 / Baek In Chul
Nume Real: 이용진 / Lee Yong Jin
Profesie: Actor
Data Nasterii: 1947-May-23
Locul Nasterii: South Korea
Semn Astral: Gemeni

Seriale
Dawn of the Empire (KBS1, 2002)
Emperor Wang Gun (KBS1, 2000)
Legend of Ambition (KBS2, 1998)
The Hoechun Gate (MBC, 1986)
The King of Chudong Palace (MBC, 1983)

Limkuri Externe
Profile (nate) 
Profile (naver)

Actori sud-coreeni